Potamomyces är ett släkte av svampar. Potamomyces ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Potamomyces